Нискала () — финская фамилия.

Известные носители:
 Нискала, Мика (род. 1981) — финский футболист, полузащитник.
 Нискала, Янне (род. 1981) — финский хоккеист, защитник.